Гран-при Италии  года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1966 года. Автогонки прошли 4 сентября 1966 года на трассе Монца.

Отчёт 
Джек Брэбем был главным фаворитом на звание чемпиона — только Джон Сёртис мог ему помешать выиграть титул, и то, только если бы он выиграл три оставшиеся гонки. 	
Но в итоге Сёртис был лишен этой возможности из-за дубля своих бывших работодателей в Ferrari на домашней трассе. Honda представила новый двигатель(370 лошадиных сил, 3 литра V12) для Ричи Гинтера вместе с Дэном Герни, а также мотор Weslake для автомобиля Грэма Хилла BRM H16. Лоренцо Бандини и Майк Паркс лидировали на старте, двигатель Хилла "сдался" на первом круге, затем на пятом круге последовал сход Джеки Стюарта из-за утечки топлива у его автомобиля Brabham на восьмом круге. Джим Кларк на автомобиле H16 Lotus, хорошо прорывался со старта. На семнадцатом круге Ричи Гинтер попал в ужасающую аварию, врезавшись в деревья, он успел выбраться и это спасло ему жизнь. После пит-стопа Кларка, Лудовико Скарфиотти, Паркс, Сёртис и Хилл оспаривали лидирование вплоть до схода Сёртиса, у которого был прорван бензобак, в итоге он лишился всех шансов на титул. Денни Халм сражался за третье место. Эта гонка полностью принадлежала Скарфиоти, он стал первым итальянским гонщиком Ferrari победившим в Монце со времён Альберто Аскари в 1952. Паркс дополнил дубль Ferrari и обогнал Халма на 0,3 секунды в борьбе за второе место. А Джек Брэбем стал обладателем чемпионского титула.

Гонка 

|}

 Джек Брэбем выиграл чемпионский титул за две гонки до конца сезона.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии